Autumn (rosyjski zespół muzyczny)
 Autumn (holenderski zespół muzyczny)
 Autumn – album George’a Winstona